Ахали Цховреба (, «Новая жизнь») — ежедневная большевистская газета, выходившая в Тифлисе с 20 июня по 14 июля 1906 года на грузинском языке. Вышло 20 номеров.

Руководителем газеты был И. В. Сталин, постоянными сотрудниками — М. Давиташвили, Г. Телия, Г. Кикодзе и др.

См. также 
 Брдзола
 Пролетариатис Брдзола
 Дро
 Чвени Цховреба
 Ахали Дроеба

Литература 
 Сочинения И. В. Сталина, т. 2, стр. 381, примечание 25

Газеты Грузии
Газеты Российской империи
Газеты на грузинском языке
Иосиф Сталин